Пе́тер Крю́гер (, 20 октября 1580 — 6 июня 1639) — немецкий , -коперниканец и поэт, ученик  Тихо Браге и Иоганна Кеплера. В своих трудах на латыни он подписывался: Crüger. Один из ведущих астрономов XVII века, учитель Иоганна Гевелия и Андреаса Грифиуса.

Крюгер опубликовал трактаты по многим научным темам. Он внёс вклад в плоскую и сферическую тригонометрию, географию и астрономию, а также в технологию астрономических инструментов. В честь учёного назван кратер Крюгер на видимой стороне Луны, к юго-западу от Океана Бурь.

Биография и научная деятельность 
Крюгер родился в Кенигсберге, Герцогство Пруссия, которое в те годы входило в состав Королевства Польского. В раннем возрасте остался сиротой. Учился в университетах Кенигсберга, Лейпцига и Виттенберга, окончив обучение в 1606 году. Среди его учителей были Тихо Браге и Иоганн Кеплер. Затем он переехал в город Данциг (ныне Гданьск), где всю оставшуюся жизнь работал профессором поэзии и математики в Данцигской академии. 

Как философ и поэт, Крюгер был дружен с поэтом , который в своём трактате «Institutio Poetica» упоминает Крюгера во вступительном письме. Крюгер посвятил Плавиусу поэтический панегирик, который был опубликован в предисловии к трактату Плавиуса «Praecepta logicia».

Во время Тридцатилетней войны несколько силезцев укрылись в Данциге от бедствий войны, среди них Андреас Грифиус, у которого, когда он учился в Данцигской академии с 1634 по 1636 год, Крюгер был учителем. Профессора Крюгер и Мохингерт рассказали Грифиусу о новом стиле немецкоязычной поэзии. Грифиус написал мемориальные стихи, когда в 1638 году умер ребёнок Крюгера. Несколькими годами ранее Крюгер подружился с Мартином Опицем, «отцом немецкой поэзии», который также жил в Данциге.

Крюгер первым издал отдельные таблицы логарифмов для тригонометрических функций и для чисел.  В своём трактате «Употребление логарифмической тригонометрии» (Praxis Trigonoraetriae logarithmicae, Данциг, 1634), который пользовался большой популярностью и был дважды переиздан (в 1648 и 1654.годах), Крюгер сформулировал теорему косинусов в виде, удобном для вычислений с логарифмами.

В своём труде «Prognostics» (1631) Крюгер поддержал гелиоцентризм Коперника, посвятив всю главу IV обсуждению, что вращается — Земля или Солнце. По словам Крюгера, наблюдения Галилея подтвердили теоретические тезисы Коперника. Вместе с тем Крюгер, опираясь на свои многолетние наблюдения комет, выступил против (ошибочного) утверждения Галилея о том, что кометы — не космические тела, а оптические явления в атмосфере Земли.

В 1627–1630 годах Крюгер был учителем подростка Яна Гевелия, который позже стал известным астрономом. Гевелий с благодарностью упомянул Крюгера в своём труде «Machina coelestis».

Умер в 1639 году в Данциге.

Основные труды 
См. подробнее на сайте Worldcat.org.
 Synopsis trigonometriae s. doctrinae triangulorum, 1612
 De hypothetico systemate coeli, 1615
 Logistica sexagenaria methodice conformata cum canone sexagenario omnibus numeris emendatissimo, 1616
 Kurtzer Bericht von dem grossen noch zur Zeit scheinenden Cometen (Краткое сообщение о великой комете, всё ещё сияющей в данный момент), 1618
 Uranodromus cometicus, 1619
 Diatribe paschalis, о расчёте еврейской и христианской Пасхи, 1625
 Cupediae astrosophiae, 1630
 Prognostics, 1631
 Praxis trigonometriae logarithmicae, 1634
 Doctrina astronomiae sphaerica, 1635

Примечания

Литература 
 Moritz Cantor. Peter Krüger в библиотеке ADB .

Ссылки 
 Петер Крюгер, пионер тригонометрии .
 .

Выпускники Лейпцигского университета
Выпускники Кёнигсбергского университета
Персоналии:Производители научных инструментов
Персоналии:Кёнигсберг
Поэты Германии
Персоналии:Пруссия